

Fumetti 
 Alan Ford – fumetto italiano
 Alan Ford – personaggio protagonista del fumetto omonimo

Persone 
 Alan Ford – architetto statunitense
 Alan Ford – attore britannico
 Alan Ford – giocatore canadese di football canadese
 Alan Ford – nuotatore statunitense